Большая Чураковка () — село в Алтынсаринском районе Костанайской области Казахстана. Административный центр Большечураковского сельского округа. Находится примерно в 4 км к юго-востоку от села Убаганское. Код КАТО — 393235100.

Население 
В 1999 году население села составляло 2011 человек (989 мужчин и 1022 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1647 человек (813 мужчин и 834 женщины).

История 
В урочище Айтоки-Чилик существовала заимка, где земли принадлежали казахам третьего аула Ара Карагайской волости Кустанайского уезда.

Большечураковский переселенческий участок образован в 1909 году при заимке, возникшей «лет двадцать пять тому назад».

21 января 1911 года был основан посёлок решением заседания общего присутствия Тургайского областного правления на основании протокола от 2 декабря 1910 года представленный Кустанайским уездным съездом об открытии сельских обществ на участках: Малочураковском, Силантьевском, Большечураковском, Осиповском и об образовании из них русской волости под названием Большечураковской.

В 1985 году вновь образовался Убаганский район. В состав нового района вошли 12 совхозов. Поселок Большая Чураковка стал центром Убаганского района.

Примечания 

Населённые пункты Алтынсаринского района